Golßen (baix sòrab: Gólišyn) és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. És la capital de l'Amt Golßener Land i està format per les comunitats de:
 Altgolßen
 Landwehr
 Prierow
 Mahlsdorf
 Zützen

Galeria d'imatges

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg